Jared Francisco Borgetti Echavarría (Culiacancito, 1973. augusztus 14. –) egy mexikói válogatott labdarúgó. 46 góllal sokáig ő volt a mexikói válogatott történetének legeredményesebb góllövője, 2017-ben Javier Hernández Balcázar (Chicharito) előzte meg.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Élete során 12 (jórészt mexikói) felnőtt klubcsapatban szerepelt, legnagyobb sikereit a Santos Lagunában érte el: itt 1997 és 2004 között 295 mérkőzésen pályára lépve 189 gólt szerzett.

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
Jared Borgetti adatlapja a mediotiempo.com oldalon 

1973-ban született személyek
Mexikói labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A Santos Laguna labdarúgói
Az Atlas labdarúgói
A Dorados de Sinaloa labdarúgói
A Pachuca labdarúgói
A Bolton labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
A Monterrey labdarúgói
A CD Guadalajara labdarúgói
A Puebla labdarúgói
A Morelia labdarúgói
A Club León labdarúgói
Élő személyek